Kozak bzw. Kozák ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kozák (* 1999), tschechischer Volleyballspieler
 András Kozák (1943–2005), ungarischer Theater- und Filmschauspieler
 Danuta Kozák (* 1987), ungarische Kanutin
 Don Kozak (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Dorothy Kozak (1932–2009), kanadische Leichtathletin
 Elliott Kozak (1930–2011), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Eugen Kozak (1857–1933), Bukowiner Kirchenslawist und Landeshistoriker
 Harley Jane Kozak (* 1957), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin 

 Jaroslav Kozák (* 1943), slowakischer Badmintonspieler
 Juš Kozak (1892–1964), slowenischer Schriftsteller
 Les Kozak (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler
 Luca Kozák (* 1996), ungarische Hürdenläuferin
 Lukáš Kozák (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler
 Marilyn Kozak, US-amerikanische Biochemikerin, 
 Michal Kozák (* 1989), slowakischer Eishockeyspieler
 Miroslav Kozák (* 1952), tschechoslowakischer Abgeordneter und tschechischer Kommunalpolitiker
 Libor Kozák (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Petr Kozák (* 1965), tschechischer Orientierungsläufer
 Roberto Kozak (1942–2015), argentinischer Diplomat
 Václav Kozák (1937–2004), tschechoslowakischer Ruderer
 Waldemar Kozak (* 1948), polnischer Basketballspieler
 Walter Kozak (* 1931), kanadischer Boxer
 Zbigniew Kozak (* 1961), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Kosak
 Kozjak
 Kossak